Брукк-ин-дер-Оберпфальц () — ярмарочная община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Швандорф. Население составляет 4310 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 33,09 км². Официальный код — 09 3 76 117.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии